Ванджу́ (, Wanju-gun) — уезд в провинции Чолла-Пукто, Южная Корея.

Города-побратимы 
Ванджу является городом-побратимом следующих городов:

  Содэмунгу, Сеул, Республика Корея
  Сочхогу, Сеул, Республика Корея
  Чхильгок, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея
  Хуайань, провинция Цзянсу, Китай

Ссылки 
 Официальный сайт уезда 

Уезды Республики Корея
Чолла-Пукто